Па́вел Овчи́нников:
 Овчинников, Павел Акимович (1830—1888) — русский фабрикант, один из основателей русской национальной ювелирной школы.
 Овчинников, Павел Владимирович (род. 1998) — российский футболист.
 Овчинников, Павел Николаевич (1903—1979) — советский ботаник, Герой Социалистического Труда.